Уотерстон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уотерстон, Кэтрин (род. 1980) — американская актриса.
 Уотерстон, Сэм (род. 1940) — американский актёр кино и телевидения, номинант на премию «Оскар».